Branković ist der Familienname folgender Personen:

 Đorđe Branković (1645–1711), siebenbürgischer Gesandter und Graf
 Đurađ Branković (1377–1456), serbischer Fürst
 Lazar Branković († 1458), serbischer Fürst
 Mara Branković (um 1416–1487), serbische Prinzessin
 Maria Branković (1466–1495), serbische Prinzessin, durch Ehe Markgräfin von Montferrat
 Nedžad Branković (* 1962), bosnisch-herzegowinischer Politiker
 Siniša Branković (* 1979), serbischer Fußballspieler

 Tadeja Brankovič-Likozar (* 1979), slowenische Biathletin
 Vuk Branković (1345–1397), serbischer Adliger
 Vuk Branković († 1485), serbischer Despot, siehe Vuk Grgurević